Ни́ны — село в Советском районе (городском округе) Ставропольского края Российской Федерации.

Варианты названия 
 Нины (Фроловкутъ).

География 
Расстояние до краевого центра: 168 км. Расстояние до районного центра: 10 км.

История 
Основано в 1786 году

До 1 мая 2017 года село было административным центром упразднённого Нинского сельсовета.

Население 

По данным переписи 2002 года, 93 % населения — русские.

Инфраструктура 
 Культурно-досуговый центр. Открыт 15 октября 1951 года как Дом культуры
 Библиотека. Открыта 1 марта 1947 года

Образование 
 Детский сад № 8 «Колосок»
 Средняя общеобразовательная школа № 9

Люди, связанные с селом 
 Марков, Алексей Яковлевич (1920, село Нины — 1992) — русский, советский поэт
 Степанов, Степан Иванович (1906—19??) — советский военачальник, полковник.

Памятники 
 Братская могила участников борьбы за установление советской власти на Ставрополье
 Братская могила советских воинов, погибших в борьбе с фашистами. Январь 1943, 1946, 1984 года

Кладбище 
В районе улицы Садовой расположено общественное открытое кладбище площадью 96 тыс. м².

Примечания 

Населённые пункты Советского района (Ставропольский край)